Le  de fusiliers motorisés « Idritsa-Berlin » de l'Ordre de Koutouzov de  () des forces terrestres russes est une division de chars et d'artillerie réinstaurée en 2016. L'unité fait partie de la  de la Garde, réinstaurée en 2017.

Historique 
La division créée en septembre 1939 dans l'Armée rouge a combattu sur le front de l'Est de la Seconde Guerre mondiale de 1941 à 1945. Cette formation devint célèbre lorsque les soldats hissèrent le drapeau soviétique sur le Reichstag peu avant la fin de la guerre. Le surnom  lui est acquit le 23 juillet 1944, par l'ordre № 207 à la suite d'une bataille héroïque livrée par l'unité dans la ville d'Idritsa. La division a combattu à Schneidemühl et à Berlin.

L'unité est engagée lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Conflit russo-ukrainien

Liens externes 
 Шатилов В.М. Знамя над рейхстагом. 3-е изд. М.: Воениздат, 1975;
 Наша газета
 http://samsv.narod.ru/Div/Sd/sd150/default.html
 https://informnapalm.org/en/myths-and-reality-behind-the-150th-division-russian-state-of-art-21st-century-armed-forces/

Unité ou formation militaire créée en 2016
Unité ou formation militaire dissoute en 1946
Unité ou formation militaire créée en 1939
Division de l'armée de terre russe